Il detentore del titolo Jan Kodeš ha perso nei quarti di finale contro Jimmy Connors.

Nel singolare maschile del torneo di Wimbledon 1974 Jimmy Connors ha battuto in finale Ken Rosewall 6-1 6-1 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1974